Байжанбаев — казахская фамилия; имеет женскую форму Байжанбаева. Известные носители:
 Байжанбаев, Ануарбек Ныгметжанович (1923—1989) — диктор Государственного комитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию, народный артист Казахской ССР,  Дядя Жаната Байжанбаева.
 Байжанбаев, Жанат Ануарбекович (род. 1961) — казахстанский актёр, народный артист Казахстана, племянник Ануарбека Байжанбаева.